The Midnight Adventure – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 The Midnight Adventure – film del 1928 diretto da Duke Worne